IGM (poduzeće)
međugalaktičko sredstvo